Hund kan syfta på:

 Hund – en domesticerad underart av varg
 Hunddjur – en familj rovdjur
 Hund –  en föregångare till hundare, se hundare
 Hund (zodiak) – en av de tolv zodiakdjuren inom Kinesisk astrologi
 Hundtandsmönster – ett mönster
 Malmhund –  en speciell tippvagn som användes vid gruvor, järnbruk och hyttor för att forsla malm

Personer
 Tore Hund (~900–1032), en vikingahövding från Bjarkøy i Troms i Norge

Musik
 Hund (musikalbum) – ett album av Bo Kaspers orkester, 2006
 Bob hund – svensk rockgrupp